Aldo Semerari – criminologo, psichiatra e politico italiano
 Antonio Semerari – saggista e psichiatra italiano
 Giuseppe Semerari – docente e filosofo italiano